Стокгольм 1906 — международный шахматный турнир, состоявшийся в Стокгольме в феврале 1906 г.

Организаторам соревнования удалось собрать неплохой состав. К участию были приглашены входившие в мировую элиту представители Австро-Венгрии К. Шлехтер и Г. Марко, представители Германской Империи Ж. Мизес и Г. Зюхтинг, представитель Российской Империи О. С. Бернштейн (уже входивший в число победителей крупного турнира в Кобурге, 1904 г.), а также голландский мастер Р. Ломан. Также в турнире участвовали 6 скандинавских шахматистов: четверо шведов и двое датчан.

Турнирная борьба свелась к погоне Бернштейна за лидировавшим Шлехтером. После поражения в 4-м туре от Марко российский шахматист начал стабильно набирать очки и в последнем туре догнал австрийского гроссмейстера. Шлехтер и Бернштейн на полтора очка обогнали финишировавшего на 3-м месте Мизеса. Добиться большего немецкому шахматисту помешали 2 поражения от аутсайдеров. Лучшим из скандинавов стал разделивший 5—6 места датчанин Й. Мёллер.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира в базе 365Chess

Спортивные соревнования в Стокгольме
Шахматные турниры в Швеции
1906 год в шахматах